2 miejscowości w Estonii:
 Kõima – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Audru.
 Kõima – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Koonga.